Além da Morte é um livro espírita, psicografado por Divaldo Pereira Franco e ditado pelo espírito Otília Gonçalves, editado pela FEB (Livraria Espírita Alvorada Editora) em 1967.

Neste livro, a autora espiritual relata suas experiências após o translace do mundo físico para o mundo espiritual. Como anota a mentora espiritual Joanna de Ângelis no intróito do livro: 

São da autora espiritual estas palavras:

Ligações externas

Livros espíritas do Brasil
Livros de 1967